Expert - deskundig persoon in een vakgebied
 Expert (winkelketen) - een Zwitserse winkelketen in consumentenelektronica
 Peugeot Expert - kleine bestelwagen
 The Experts (film) - Amerikaanse film uit 1989